Первая хорватская футбольная лига 1995/1996 годов () — 5-й сезон чемпионата Хорватии по футболу. Он начался 13 августа 1996 года и закончился 26 мая 1997 года.

Клубы-участники

Первый этап

Первая ХНЛ A

Результаты матчей

Первая ХНЛ B

Результаты матчей

Второй этап

Чемпионская группа

Результаты матчей

Плей-офф Первой ХНЛ A

Результаты матчей

Плей-офф Первой ХНЛ B

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика на hrnogomet.com 
 Чемпионат Хорватии на rsssf.com

1995/1996
Хорватия
Хорватия
Спорт в Хорватии в 1995 году
Спорт в Хорватии в 1996 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996